Сан Салвадор ел Секо има више значења:

 Општина Сан Салвадор ел Секо (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Салвадор ел Секо (Сан Салвадор ел Секо, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику